Геворг (Գևորգ) — армянское личное имя, вариант имён Георгий, Юрий, Егор:
 Геворг I — католикос всех армян в 792—795 годах.
 Геворг II — армянский церковно-государственный деятель IX века, католикос всех армян в 877—897 годах.
 Геворг IV — католикос всех армян, глава Армянской Апостольской Церкви с 1865 года по 1882 год.
 Геворг V — католикос всех армян в 1912—1930 годах.
 Геворг VI — католикос всех армян, глава Армянской Апостольской Церкви с 1945 года по 1954 год.
 Геворг Ерзнкаци — армянский писатель, богослов и педагог XIV—XV веков.
 Геворг Марзпетуни — исторический роман армянского писателя Мурацана (Григора Тер-Ованнисяна).
 Геворг Скевраци — армянский учёный, вардапет, оратор, писатель, политический и церковный деятель.
 Геворг Чауш — деятель армянского национально-освободительного движения, один из наиболее известных федаинских лидеров.

Примечания 

Армянские мужские имена